Гран-при Венгрии 2017 года (офиц. ) — автогонка, одиннадцатый этап чемпионата мира Формулы-1  года, которая прошла с 28 по 30 июля на трассе «Хунгароринг», недалеко от Будапешта.

Свободные заезды 
Первая тренировка

Венгерская трасса используется не слишком часто, утром состояние покрытия традиционно оставляло желать лучшего, хотя сцепление с уложенным в прошлом году новым асфальтом оказалось неплохим. Вандорна развернуло, Грожан вылетел с трассы, зацепив барьер — и отправился в боксы с повреждённым задним крылом. Феттель после разворота вылетел в гравий.

В двух командах произошли временные замены. В Force India Альфонсо Селиш сел за руль машины Эстебана Окона, в Haas F1 Антонио Джовинацци сменил Кевина Магнуссена.

Через 32 минуты появились красные флаги — Джовинацци после вылета в 11-м повороте врезался в барьер, машину с повреждённой подвеской пришлось эвакуировать. Пауза продолжалась семь минут.

Масса и Стролл побывали за пределами трассы без последствий для машин. На последней минуте красные флаги появились вновь — на машине Палмера при атаке поребрика в четвёртом повороте сломалось переднее антикрыло, трасса была усыпана обломками.

Гонщики уже в первой сессии использовали все три состава резины. Протокол возглавил Даниэль Риккардо, уступив абсолютному рекорду трассы-пять сотых.

Вторая тренировка

В Renault не успели восстановить машину Палмера после аварии в первой тренировке — пришлось заменить днище. В Haas продолжали ремонт машины Магнуссена после утренней аварии заменявшего его Антонио Джовинацци. Палмер в итоге потерял первые 25 минут, а Магнуссен — больше часа.

Стролл и Масса побывали за пределами трассы без последствий для машин. Райкконен остановился из-за неожиданной потери мощности, но инженер по радио помог ему запустить двигатель, Кими вернулся в боксы и продолжил работу.

Через 50 минут сессию остановили красными флагами после аварии Верляйна — в 11-м повороте машина потеряла стабильность и на высокой скорости врезалась в барьер. Паскаль самостоятельно покинул кокпит и был отправлен в медицинский центр для проверки — сработал датчик опасной перегрузки. Пауза продолжалась 12 минут. Врачи быстро отпустили гонщика — без замечаний.

У Вандорна возникли проблемы с силовой установкой Honda — машина потеряла скорость, инженер попросил гонщика медленно вернуться в боксы и больше Стоффель не выезжал.

Третья тренировка

Квалификация 

  Нико Хюлькенберг получил штраф в 5 позиций за внеочередную замену коробки передач
  Даниил Квят получил штраф в 3 позиции за блокировку Лэнса Стролла в первом сегменте квалификации.
  Серхио Перес и Кевин Магнуссен установили одинаковое время круга в первом сегменте. Так как Перес первым установил данное время, он был квалифицирован выше Магнуссена.

Гонка  
Перед началом венгерского уик-энда многие говорили о вероятном повторении сценария этапа в Монако, где расстановка сил изменилась и пилотов Mercedes не было даже в тройке. Гонка в Монако оказалась самой успешной в первой половине сезона для Ferrari — 43 очка за победный дубль, и самой неудачной для Mercedes.

После неудачи в Монако в Mercedes сделали выводы и добились прогресса, но по ходу уик-энда гонщики этой команды не лидировали ни в одной из сессий. В пятницу протокол дважды возглавил Даниэль Риккардо, а утром в субботу лучшее время показал Себастьян Феттель.

Феттель выиграл и квалификацию — с большим преимуществом над соперниками, Кими Райкконен показал второе время — гонщики Ferrari в третий раз за сезон заняли весь первый ряд стартового поля. Со второго гонку начинали Боттас и Хэмилтон, с третьего — Ферстаппен и Риккардо.

По ходу уик-энда в Williams произошла замена. После второй пятничной тренировки Фелипе Масса почувствовал себя плохо — кружилась голова. Бразильца отправили в медицинский центр трассы, потом в госпиталь, но врачи не нашли очевидных причин и отправили гонщика отсыпаться в гостиницу. Утром в субботу медицинская комиссия FIA позволила Фелипе выйти на трассу, но тренировку пришлось завершить досрочно — он вновь почувствовал себя плохо.

Williams пришлось привлечь резервного пилота Пола ди Ресту, который в последние годы в рамках уик-эндов Формулы 1 работал в качестве эксперта британского SkySport. Перед началом квалификации шотландец передал микрофон коллегам, надел комбинезон Williams и впервые сел за руль машины Формулы 1 нового поколения. Пол не участвовал в официальных сессиях Гран При с 2013 года, но в квалификации оказался не последним, опередив Маркуса Эриксона из Sauber. Молодому, но хорошо знакомому с машиной напарнику Лэнсу Строллу ди Реста уступил всего семь десятых.

Двое гонщиков потеряли позиции на стартовом поле. Нико Хюлкенберг — пять за внеплановую замену коробки передач, а Даниил Квят — три за блокировку Лэнса Стролла в квалификации. Россиянин начинал гонку 16-м.

Шинники привезли в Венгрию составы Medium, Soft и SuperSoft. Самый жесткий из них по ходу уик-энда не использовался, гонщики выбирали между Soft и SuperSoft. Квят и ди Реста стартовали на Soft, остальные начинали гонку на SuperSoft.

На старте Феттель сохранил преимущество. Гонщики Red Bull опередили Хэмилтона, Ферстаппен заблокировал резину на торможении и врезался в Риккардо. На машине Даниэля лопнул радиатор, её развернуло и она остановилась на трассе. Выехал автомобиль безопасности.

Первая десятка за автомобилем безопасности: Феттель — Райкконен — Боттас — Ферстаппен — Хэмилтон — Сайнс — Алонсо — Перес — Вандорн — Окон.

Из машины Риккардо текла жидкость. Машину эвакуировали, маршалы очистили асфальт. Эриксон и Верляйн побывали в боксах, переключившись на Soft.

На 5-м круге объявили рестарт. Феттель сохранил лидерство. Хэмилтон атаковал Ферстаппена, но Макс сохранил позицию. Сайнс вытеснил Алонсо за пределы трассы, стюарды посчитали это гоночным инцидентом.

За столкновение с напарником Ферстаппен получил 10-секундный штраф.

Феттель оторвался от напарника, к десятому кругу его преимущество выросло до трёх секунд, а Боттаса опережал уже на пять. Пелотон растянулся.

Феттель пожаловался на проблемы с рулевым управлением — машину тянуло влево, в команде посоветовали ему избегать поребриков.

На 19-м круге Хюлкенберг без борьбы опередил Палмера — Джолиона попросили пропустить напарника, чтобы тот попытался навязать борьбу соперникам.

У Грожана произошел медленный прокол, на 21-м круге он свернул в боксы и сменил резину. Вернувшись на трассу, Роман успел доехать до девятого поворота, когда услышал команду остановить машину — механики не успели закрепить заднее левое колесо, когда гонщик покидал боксы. Грожан выбыл из борьбы.

На 31-м круге Стролл и Боттас сменили резину — при обслуживании машины Валттери возникла небольшая заминка с креплением переднего левого колеса.

На 32-м круге Хэмилтон и Магнуссен провели пит-стоп, на 33-м — Феттель, на 34-м — Райкконен, на 35-м — Перес — у Серхио тоже произошла небольшая заминка.

На 36-м круге Сайнс, Алонсо и Окон сменили резину.

На 37-м круге Алонсо эффектно опередил Сайнса во втором повороте после продолжительной дуэли.

На 41-м круге Квят сменил резину, на 43-м — Ферстаппен, отбыв десятисекундный штраф. Пит-стоп Вандорна прошел с задержкой в несколько секунд из-за того, что гонщик промахнулся с местом остановки машины.

Алонсо и Перес опередили Палмера, ещё не побывавшего в боксах.

На 45-м круге Боттас пропустил Хэмилтона в первом повороте — и Льюис бросился в погоню за Кими.

Хюлкенберг сменил резину — долго не удавалось снять переднее правое колесо. На 47-м круге Палмер провёл пит-стоп.

Первая десятка на 48-м круге: Феттель — Райкконен — Хэмилтон — Боттас — Ферстаппен — Алонсо — Сайнс — Перес — Окон — Вандорн.

Первая тройка ехала плотной группой, уместившись в две секунды, Хэмилтон сокращал отставание от Райкконена, но и Кими ехал близко к Феттелю, используя DRS.

На 56-м круге Ферстаппен ошибся, вылетев с трассы в 11-м повороте, но смог продолжить борьбу без потери позиции.

Магнуссен вытеснил Хюлкенберга на траву, когда тот пытался атаковать, и Нико потерял позицию, пропустив Квята.

Инженер сообщил ди Ресте о необходимости остановить машину из-за утечки масла, Пол свернул в боксы и выбыл из борьбы.

На последних кругах Ферстаппен подобрался к Боттасу, но атаковать не удалось. Магнуссен получил пятисекундный штраф за инцидент с Хюлкенбергом, а Нико на предпоследнем круге остановил машину в боксах.

Лидеры продолжали ехать с минимальным отрывом, но ошибок никто не допускал, преимущества в скорости ни у кого не было, так что борьбы за места на подиуме не получилось.

На последнем круге Хэмилтон пропустил Боттаса, вернув напарнику одолженную в концовке гонки позицию, а Алонсо оставил за собой лучший круг гонки.

Себастьян Феттель выиграл Гран При Венгрии, одержав 46-ю победу в карьере и четвёртую в сезоне. Кими Райкконен поднялся на вторую ступеньку подиума — у Ferrari второй в этом году победный дубль.
 

|}
  Кевин Магнуссен получил штраф в 5 секунд к времени гонки за выталкивание болида Хюлькенберга за пределы трассы
  Нико Хюлькенберг сошёл с дистанции, но был классифицирован, так как завершил более 90 % гонки
  Фелипе Масса пропустил квалификацию и гонку из-за плохого самочувствия.

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Кубок конструкторов

Примечания

Ссылки 
 
 
 Официальный сайт Формулы-1
 Pirelli.com — Hungarian Grand Prix Race

Гран-при Венгрии